Een verkeersweg:
N200 (België)
N200 (Frankrijk)
N200 (Nederland), zie Rijksweg 200